

Botanica 
 Brot. – abbreviazione utilizzata per le piante descritte da Félix de Avelar Brotero

Letteratura 
 Das Brot – racconto di Wolfgang Borchert (1946)

Geografia

Svizzera 
 Brot-Dessous – ex comune ora frazione di Rochefort, comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)
 Brot-Dessus – frazione di Brot-Plamboz, comune nel distretto di Le Locle (Canton Neuchâtel)
 Brot-Plamboz – comune nel distretto di Le Locle (Canton Neuchâtel)

Altri progetti